Ginlo (Eigenschreibweise ginlo) ist ein deutscher, auf Datensicherheit ausgerichteter Instant-Messaging-Dienst für Unternehmen und Privatpersonen. Er basiert technisch auf dem früheren Messenger SIMSme der Deutsche Post AG und wird seit Januar 2020 von der Münchner Ginlo.net GmbH betrieben und entwickelt. Als besonderes Merkmal der Anwendung gilt neben der Vollverschlüsselung aller Daten auf Servern und Endgeräten das parallele Angebot von zwei Messengern (Ginlo Privat und Ginlo Business), die technisch kompatibel, aber auf die jeweiligen Bedürfnisse ihrer Zielgruppen individuell ausgerichtet sind. Beide Lösungen sind DSGVO-konform.

Schwerpunkt bei der Entwicklung von Ginlo ist die möglichst schnelle Implementierung einer vollständig datensicheren Verbindung zwischen zwei Personen oder einer Organisation und Person. Zu diesem Zweck wurde im Herbst 2021 das Projekt Ginlo now! eingeführt, das die Einladung neuer Nutzer mittels QR-Code ermöglicht und diese direkt mit dem/der Einladenden verbindet.

Ginlo-Apps

Ginlo Privat 
Die App ist kostenfrei und für Smartphones mit den Betriebssystemen iOS (ab Version 12) und Android (ab Version 5) in den Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch und Türkisch verfügbar.

Funktionen 
 Vollverschlüsselung auf dem Übertragungsweg und auf dem Gerät selbst
 Echtzeit-Messaging
 Einzel- und Gruppenchats
 Audio- und Video-Konferenzen
 Gruppenmitgliedschaft nur durch angenommene Einladung
 Senden und Empfangen gängiger Dateiformate (z. B. PDF, PPTX, DOCX, XLSX)
 Teilen von Bildern, Videos, Sprachnachrichten und Standorten
 Kommentarfunktion im Chat
 Versand von Nachrichten mit hoher Priorität
 Versand selbstzerstörender oder zeitversetzter Nachrichten
 Kommunizieren mit „Ginlo-Business“-Kontakten
 Einladen und Verifizieren von Kontakten durch QR-Code-Scan
 Automatisiertes Backup
 Abonnieren von Content-Channels

Ginlo Business bietet (mit Ausnahme der Möglichkeit eines Abonnements von Content-Channels) dieselben Funktionen wie Ginlo, bringt zudem spezielle Erweiterungen für den Einsatz in Organisationen mit.

ginlo Business 
Ginlo Business besteht aus zwei Komponenten. Der Messenger Ginlo Business ist für Smartphones mit den Betriebssystemen Android (ab Version 5) und iOS (ab Version 12), als Web-Browser-Client und als Desktop-Anwendung für Windows, MacOS und Linux verfügbar. Die Webanwendung Ginlo Management Cockpit dient als Administrationstool für die zentrale Verwaltung der Anwendung. Beide Anwendungen unterstützen die Sprachen Deutsch und Englisch, die Smartphone-App zusätzlich auch Türkisch.

Funktionen 
Zusätzlich zu den Funktionen von Ginlo:

 Individueller oder durch ein Management-Cockpit regulierter Betrieb
 In-App-Lizenzkauf
 Erweitertes Adressbuch der Organisation
 Abwesenheitsnotizen
 Dateibrowser für sicheren Zugriff auf alle über Ginlo Business geteilten Dokumente und Medien
 Synchrone Nutzung auf bis zu 10 Geräten

Funktionen des ginlo Management Cockpits 
 Nutzer- und Lizenzverwaltung
 Sicherheits- und Compliance-Einstellungen
 Zentrale Gruppen-&-Info-Channels
 Reporting-Dashboard
 App-Design-Konfiguration
 Mobile-Device-Management

Datenschutz 
Die in Ginlo realisierte Vollverschlüsselung basiert auf zwei Komponenten:

Lokale Verschlüsselung 
Lokale (oder Client-seitige) Daten, wie zum Beispiel Nachrichten, Kontakte, Dateien, werden auf dem Gerät des Nutzers in einer verschlüsselten Datenbank gespeichert. Deren Schlüssel wird zufällig generiert und in einem systemspezifischen Schlüsselring ausschließlich lokal auf dem Gerät hinterlegt. Der Nutzer vergibt ein Gerätepasswort zum Schutz des Schlüsselrings.

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung 
Alle Kommunikationsinhalte und persönliche Daten, die mit anderen Ginlo-Privat- oder Ginlo-Business-Nutzern ausgetauscht werden, sind mit AES-256 / RSA durchgehend Ende-zu-Ende verschlüsselt.

Geschichte

Veröffentlichung durch Brabbler AG 
Ginlo startete 2017 für private Nutzer in die Betaphase. Entwickelt wurde das Programm von der Brabbler Secure Message and Data Exchange AG, die 2015 von den GMX-Gründern Karsten Schramm, Eric Dolatre und Peter Köhnkow gemeinsam mit Jörg Sellmann gegründet worden war.

Im Januar 2018 wurde mit Ginlo @work (später Ginlo Business) eine kostenpflichtige Version für Unternehmen veröffentlicht.

Übernahme von SIMSme 
Am 13. März 2019 wurde bekanntgegeben, dass die Brabbler AG den Konkurrenten SIMSme der Deutschen Post AG übernehmen werde. Im Zuge dessen beteiligte sich diese mit 10 % an Brabbler. SIMSme war ein plattformübergreifender Instant-Messaging-Dienst, den die Deutsche Post AG 2014 veröffentlichte. SIMSme gab es in zwei Versionen, eine kostenlose für Privatanwender und eine kostenpflichtige Version für geschäftliche Nutzer, die den kostenlosen Dienst refinanzierte.

Die Marke SIMSme wurde im Juni 2019 in die Ginlo-Marke überführt.

Für das Hosting von Ginlo, wie von SIMSme zuvor auch, werden Server in Deutschland verwendet.

Insolvenz der Brabbler AG 
Am 5. November 2019 gab Brabbler bekannt, dass der Dienst Ende 2019 eingestellt werde, da kein Investor gefunden worden sei. Das Amtsgericht München (Insolvenzgericht) hat mit Beschluss vom 31. Oktober 2019 das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Unternehmens eröffnet und die Eigenverwaltung angeordnet.

Übernahme durch die ginlo GmbH 
Seit Februar 2020 ist die von Schramm neu gegründete Ginlo Gesellschaft für Datenkommunikationsdienste mbH Betreiber des Dienstes.

Trivia 
„ginlo“ ist ein Anagramm von „login“.

Einzelnachweise 

Instant Messenger
IOS-Software
Android-Software
Chat-Dienst
Kryptosoftware